Fidyk ist der Familienname von:

 Andrzej Fidyk (* 1953), polnischer Filmemacher und Produzent
 Steve Fidyk (* 1961 oder 1962), US-amerikanischer Jazzmusiker, Autor und Hochschullehrer